Gmelin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Friedrich Gmelin
 Karl Christian Gmelin
 Johann Georg Gmelin
 Samuel Gottlieb Gmelin